MOUZ (ранее — mousesports)  — профессиональная киберспортивная организация, базирующаяся в Германии. В состав организации входят несколько команд в различных игровых дисциплинах, однако наиболее известной является команда по Counter-Strike. mousesports является одним из основателей федерации G7 Teams, объединяющей ведущие киберспортивные организации во всём мире.

В данный момент организация представлена в следующих дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, League of Legends, Street Fighter V, Valorant.

История 
mousesports основана в 2002 году в Берлине, Германия, и изначально представляла собой одноимённую команду по Counter-Strike. Команда начала соревноваться в небольших турнирах, постепенно прогрессируя. К 2006 году, когда была основана «большая семёрка», mousesports была одной из крупнейших гейминговых организаций в Европе и состояла из подразделений по Counter-Strike, Warcraft III, Quake 4 и Unreal Tournament.

13 мая 2007 года mousesports анонсировала слияние с Nihilum, одной из первых в мире организаций по World of Warcraft, после чего Nihilum стала филиалом mousesports. Гильдия была преобразована в игровое коммьюнити под названием «Nihilum: Mousesports MMO». Nihilum стал одной из сильнейших команд mousesports на европейской арене. Однако осенью 2008 года отношения между организациями ухудшились, и 10 ноября 2008 года было анонсировано слияние бывшей PvE команды SK Gaming с игроками Nihilum, что означало завершение полуторалетнего партнёрства между mousesports и Nihilum. Несмотря на это, Mousesports продолжала поддерживать бренд Nihilum и 1 августа 2009 года запустила новый сайт, объединяющий гильдию Method, WotLK Wiki и бренд Nihilum.

20 апреля 2009 года mousesports объявила о расформировании состава по Defense of the Ancients, даже несмотря на существенные достижения команды. В начале 2010 года организация подписала звёздный состав по StarCraft: Brood War, состоявший из американских, канадских, немецких, польских и украинских игроков. Во время бета-тестирования новой версии StarCraft II: Wings of Liberty команда сосредоточилась на этой дисциплине и после этого стала одной из наиболее известных команд.

29 июля 2010 года в автокатастрофе, опаздывая на самолёт в Китай для участия в очередном турнире вместе со своей командой, погиб Антонио «cyx» Данилоски. Его смерть потрясла киберспортивное сообщество; в память погибшего игрока был создан специальный раздел на официальном сайте организации. Через несколько месяцев после трагедии о завершении карьеры объявило несколько игроков команды по Counter-Strike: Фатих «gob b» Дайик, Навид «Kapio» Йавади и запасной игрок Кристиан «Blizzard» Чмиль. Перед уходом игроков команда выиграла в семнадцатом сезоне турнира ESL Pro Series; эта победа стала шестой подряд для команды и одиннадцатой за всю историю участия в турнире.

В октябре 2011 года На Electronic Sports World Cup mousesports выходят из группы с первого места обыграв Fnatic и ALTERNATE. В четверть-финале команда попадает на шведов LIONS и обыгрывает их со счетом 2-0 по картам [16:5] на de_dust2 и [16:12] на de_tuscan. В полуфинале немцам противостоит шведская команда SK Gaming, в упорной борьбе немцы проигрывают третью карту [13:16] на de_nuke, [16:5] на de_mirage, [16:13] на de_dust2. В матче за третье место mousesports побеждают польскую команду AGAiN (оставшуюся, на тот момент без спонсоров, команду Frag eXecutors) [17:19] на de_nuke, [16:11] на de_inferno, [16:8] на de_dust2. В результате mousesports завоёвывают бронзовую медаль на Electronic Sports World Cup 2011 в Париже.

17 марта 2012 года mousesports объявила о расформировании состава по Counter-strike 1.6.

Мы закрываем нашу успешную команду по Counter-Strike 1.6 после ESL Pro Series. Датчанин Дэнни «zonic» Соренсен покидает команду, чтобы освободить место для возвращения в команду
Тан Вин «ninja» Буи.

Все подходит к концу, в том числе и Counter-Strike 1.6 в mousesports. Создавшись как простой Counter-Strike клан — mousesports быстро продвигались к числу опасных противников, наряду с такими игроками как Johnny R. или Roman R. . На протяжении многих лет команда являлась фаворитом на больших турнирах, со своим составом брав очень много почетный медалей и титулов.

После того как на мировых турнирах все больше организаторы концентрируются на StarCraft II , League of Legends или Dota II а КС забывается, да и сама команда показывает не лучшую форму, мы приняли решение расформировать состав по дисциплине Counter-Strike 1.6 в 2012 г. ESL Pro Series будет нашим последнем турниром.

Мы также прощаемся с одним из самых успешных игроков CS 1.6 в новейшей истории: Дэнни «zonic» Соренсен — так как он покидает немедленно команду и его контракт не продлевается. Мы благодарны Дэнни что он с упорством и терпение попытался вернуть состав по Counter-Strike 1.6 в его старое русло, так же рады что он был с нами на IEM Global Challange Kiev и IEM World Championship 2012 . Вакантной пятое место в составе заполнил Тан Вин «ninja» Буи. Мы рады, что он делает с нами последние шаги.

Команда не поедет на Copenhagen Games 2012, но доиграет сезон Лиги ESL Pro Series.

 
7 апреля 2017 года mousesports подписывает контракты с бывшим составом организации AdFinem по Dota 2. В своей прошлой организации, данный состав занял второе место на The Boston Major 2016, выиграв 500 000$. 23 декабря того же года организация рассталась с составом.

4 апреля 2019 года немецкая организация mousesports представила Аллана «Rejin» Петерсена в качестве тренера своей команды по CS:GO. Ранее он занимал аналогичную должность в Team Tricked. В 2020 году появилась информация, что команда Astralis выкупила весь состав по CS:GO.

Действующие подразделения

Counter-Strike: Global Offensive

Текущий состав

Бывшие игроки

League of Legends

Текущий состав

StarCraft II

Текущий состав

Бывшие игроки

Street Fighter V

Текущий состав

Закрытые подразделения

Dota 2

Бывшие игроки

Counter-Strike: Source

Бывшие игроки

Counter-Strike

Бывшие игроки

FIFA

Бывшие игроки

Paladins

Бывшие игроки

Unreal Tournament 4

Бывшие игроки

Quake

Бывшие игроки

Достижения

Counter-Strike Global Offensive 

Статистика актуальна на 27 декабря 2019 года.
Сводная статистика по турнирам.

Counter-Strike

Dota 2

Примечания

Ссылки 
 
 CS:GO Pro Setting Players: Filter: mousesports

Киберспорт в Германии
Команды StarCraft II
Компании, основанные в 2002 году